O'Connor este un nume de familie de origine irlandeză, desemnând inițial Ó Conchobhair („nepotul de bunic sau descendent al lui Conchobhar”).  Se poate referi la următoarele nume, locuri, companii sau instituții,

Oameni 

 O'Conor Don - dinastie regală care a condus Regatul Connacht (Kingdom of Connacht);
 O'Connor Sligo -  dinastie regală care a condus partea nordică a aceluiași Regatul Connacht;
 O'Connor, nume de familie, incluzând o listă de oameni având același nume de familie

Locuri 

 Provincia Burnet O'Connor, provincie din Departamentul Tarija din Bolivia;
 Division of O'Connor, district electoral din Western Australia, care generează un loc în camera inferioară a parlamentului bicameral australian, numită Australian House of Representatives;
 O'Connor, Australian Capital Territory, suburbie din ;
 O'Connor, Western Australia, suburbie a orașului Perth din ;
 O'Connor, Nebraska, localitate din statul ;
 Port O'Connor, Texas, localitate din statul ;

Alte utilizări ale numelui 

 O'Connor Airlines, linie aeriană;
 O'Connor versu Donaldson, decizie din anul 1975 a Curții Supreme de Justiție a  a Americii referitoare la drepturile pacienților bolnavi mental;
 O'Connor versus Ortega, decizie din anul 1975 a Curții Supreme de Justiție a Statelor Unite ale Americii referitoare la drepturile la intimitate ale angajaților guvernului federal în timpul exercitării funcției la locul de muncă;
 Senator O'Connor College School, colegiu din Toronto, Canada;

Sandra Day O'Connor 

Numele de Sandra Day O'Connor, prima femeie din Curtea Supremă de Justiție a  a Americii a fost folosit pentru a denumi două licee, unul din Arizona, iar celălalt din Texas, după cum urmează;

 Sandra Day O'Connor High School (Glendale, Arizona), liceu din Glendale, statul , denumit după Sandra Day O'Connor;
 Sandra Day O'Connor High School (Helotes, Texas), liceu din localitatea Helotes, statul , denumit - de asemenea - după Sandra Day O'Connor.

Alte articole 

 O'Connor, nume de familie
 Frank O'Connor (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii